Heberberg bezeichnet:

 einen Berg im Heber, siehe Heber (Höhenzug)
 ein Naturschutzgebiet auf dem Heber, siehe Heberberg (Naturschutzgebiet)